Bakungan (Glagah)
 Bakungan (Karangdowo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing